Museumstraße oder Museumstrasse steht für:

 Museumstraße (Bozen), Via Museo, Straße der Stadt Bozen. Südtirol, Italien
 Museumstraße (Innsbruck), Straße in Innsbruck
 Museumstraße (Linz), Straße in Linz
 Museumstraße (Wien), Straße in Wien
 Museumstrasse (Zürich), Straße in Zürich